Dies ist eine Auflistung der höchsten Berge und Erhebungen in Estland.

Einzelnachweise 

Estland
!